Wintersteller ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Wintersteller (1940–2018), österreichischer Benediktiner und Literaturwissenschaftler
 Fritz Wintersteller (1927–2018), österreichischer Bergsteiger
 Rupert Wintersteller (1773–1832), österreichischer Freiheitskämpfer